Gribouille est une série télévisée d'animation française en 120 épisodes de trois minutes environ, créée par Denis Dugas et diffusée à partir de 1976 sur TF1 dans l'émission L'Île aux enfants.

Synopsis 
Bonjour Gribouille est une séquence intercalaire qui présente un dessinateur nommé « Gribouille », installé sur son pupitre, qui exécute des dessins que son amie « la voix » lui demande. Malgré les protestations de cette dernière, Gribouille parvient, contre toute attente, à réaliser le dessin demandé.

Marionnette 
Gribouille est une ingénieuse marionnette, dessinée, créée et manipulée par Denis Dugas. Fabriquée en mousse sculptée, puis floquée, elle possède un astucieux système qui permet au personnage de dessiner et de bouger les yeux.

Voix françaises 
Sylvie Deniau : La voix (premières saisons).
Cécile Grandin : La voix (saisons suivantes).

Anecdotes 
Avec La Linea et La Noiraude, Gribouille est une des séquences animées préférées des enfants.

Avenir 
En 2010, OSIBO - licensing signe un contrat d'exclusivité pour la licence Gribouille qui donnera naissance prochainement à de nombreux produits dérivés.   

La société OSIBO relance en 2013 la production d'une nouvelle série d'animation en partenariat avec la société de production Moving Puppet (en coproduction avec Planet Nemo Animation), pour une série diffusée sur Canal + Family à partir de février 2015. Les personnages mêlent marionnettes et images de synthèses en animation 3D.

Voir aussi

Lien externe 
  www.bonjour-gribouille.com Site officiel (en construction)

Notes et références 

Série télévisée créée en 1976
Série télévisée française des années 1970
Personnage d'animation français
Émission de télévision avec des marionnettes
Série d'animation française
Animation en volume
Série télévisée pour la jeunesse
L'Île aux enfants